Алтайская порода:
 Алтайская порода лошадей
 Алтайская порода овец